Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1965 го́да () — 21-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1965
Спорт в Латвии в 1965 году
Футбол в СССР в 1965 году